Paulo Taful é um maestro, encenador e poeta português, nasceu em Montelavar no dia 19 de Janeiro de 1969.

História 

Iniciou os seus estudos, ainda criança, no seio da sua família. Começou os estudos musicais como executante de trombone, passando depois para o saxofone.Mais tarde, descobre a música coral e deixa-se fascinar pela Direcção Coral.Depois de terminar um curso de Direcção Coral, frequentou vários “workshop’s” e cursos de aperfeiçoamento, tanto em Portugal, como no estrangeiro.Depois veio o teatro e a grande aventura dos palcos, das luzes e dos escritores, como Lorca.Em 2004 integra o grupo “Músicos e Poetas”, com o qual tem em cena há cerca de dois anos o espectáculo “Palavras ao Piano”, com este espectáculo gravou um CD.Há alguns anos apaixonou-se pela escrita e descobriu na poesia um espelho onde reflecte a sua alma.Em 2001 publica o seu primeiro livro de poesia “Palavras Pensadas”. Em 2003 publicou o livro “Mercador de Poemas – Contos, cartas e poesia” e lança simultaneamente o seu primeiro CD de poesia com o mesmo nome. É sócio da Associação Portuguesa de Poetas. Participou em algumas antologias poéticas e ganhou alguns prémios de poesia. Em Abril de 2005 lançou o CD “Castelos no ar”.Durante sete anos dirigiu o Grupo Coral da Academia da Força Aérea Portuguesa, participando em várias cerimónias de estado e em vários programas de televisão.Em 2006, dirigiu e encenou o musical "O Nazareno" de Frei Hermano da Câmara. E em 2007 estreou o musical “Senhora de Fátima” um espectáculo da sua autoria recorrendo a musicas de vários autores consagrados, que foi convidado a estar presente no Centro Pastoral Paulo VI em Fátima, integrado nas comemorações dos 90 anos das aparições de Fátima.Actualmente é professor de História de Portugal na Academia cultural da 3ª idade do Cacém, onde também dirige uma oficina de poesia e onde já leccionou também História da Música.É maestro em 14 grupos corais, com os quais realiza anualmente cerca de duas centenas de espectáculos, e dá aulas de Educação Musical no Jardim-escola João de Deus.Em Outubro de 2007 estreou o seu musical "Amália para sempre" em cena em Cabriz - Sintra.Em Maio de 2008 estreou o seu café Concerto "Café Lisboa, em cena em Pêro Pinheiro, no Centro Social de Pêro Pinheiro. Em Abril de 2009 estreou a sua encenação do musical A Canção de Lisboa, baseado musical de Filipe La Féria na Associação Cultural, Social e Recreativa de Cabriz.

Em Janeiro de 2010 fundou a sua companhia de Teatro Profissional "Bastidores do Êxito" com a qual estreou o grande sucesso A Casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca e o musical O Nazareno de Frei Hermano da Câmara.

Encenou também:

Na Associação Cultural, Social e Recreativa de Cabriz:

Luna Parque

A Severa de Julio Dantas

Boa noite senhor fado

O Grande Musical de Hugo Janota

A Maluquinha de Arroios

Cem anos de canções

Fragmentos de Amália

Gala da Liberdad
Naturais de Sintra
Músicos de Portugal
Encenadores de Portugal
e

Café Lisboa